Rozet steht für:

 Rozet (Wyoming), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Wyoming

Rozet ist der Familienname folgender Personen:
 Fanny Rozet (1881–1958), französische Bildhauerin
 Marie-Claudine Rozet († 1784), französische Buchhändlerin

Siehe auch:
Rozet & Fischmeister, Juweliere (Wien)